En Pologne :
 Wysocko, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Wysocko, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wysocko, un village dans la voïvodie de Mazovie